Изото́пы акти́ния — разновидности атомов (и ядер) химического элемента актиния, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. На данный момент известны более 31 изотопа актиния и еще 8 возбужденных изомерных состояний некоторых его нуклидов. В природе встречаются только три изотопа актиния: 225Ac (период полураспада 10,0(1) сут), 227Ac (самый долгоживущий изотоп; период полураспада 21,772(3) года), 228Ac (период полураспада 6,15(2) ч). Содержание нуклидов актиния в большинстве природных объектов соответствует равновесному. 227Ac является самым долгоживущим изотопом актиния.

Нуклид 225Ac является членом радиоактивного ряда нептуния, впервые был обнаружен в 1947 году как продукт распада урана-233. Актиний-225 является альфа-излучателем с периодом полураспада около 10 сут.

Таблица изотопов актиния

Пояснения к таблице 

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы актиния
Актиний